Пруде́нсио Сáнчес Фернáндес (; 1 сентября 1916, Бабилафуэнте, Саламанка, Испания — 25 февраля 1998), более известный как Пруде́н — испанский футболист, обладатель трофея Пичичи в сезоне 1940/1941.

Биография 
Санчес Пруден родился 1 декабря 1916 в Бабилафуэнте.

Пруден начал свою карьеру в спортивном союзе Саламанки.

На сезон 1940/41 он подписал контракт с «Атлетик Авиасьон де Мадрид», с которым они выиграли свой чемпионский титул. Пруден по итогам сезона стал лучшим бомбардиром с 30 голами.

Несмотря на хорошие результаты по окончании сезона вернулся в «Саламанку».

В 1943 году он подписал контракт с «Реал Мадрид», где он играл до 1948 года. За этот период он выиграл два Кубка Испании.

После он играл один год в третьем дивизионе за «Реал Сарагоса» и закончил свою карьеру в 1953 году в «Плюс Ультра».

Достижения

Командные 
 Обладатель Кубка Испании: 1946, 1947

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Испании: 1941

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Саламанка»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Обладатели трофея Пичичи